Flüchter ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Flüchter (* 1969), deutsche Historikerin
 Winfried Flüchter (* 1943), deutscher Geograf und Ostasienwissenschaftler